Buffi – cognome italiano
 Giuseppe Buffi – politico svizzero
 Jean-Pierre Buffi – architetto italiano